Георги Пашов може да се отнася за:
 Георги Пашов (филолог) (р. 1960) – български филолог, поет и преводач
 Георги Пашов (футболист) (р. 1990) – български футболист